Francisco de Herrera (1576–1656) – malarz hiszpański
 Francisco de Herrera (1622–1685) – malarz i architekt hiszpański, syn poprzedniego